Vengeance peut faire référence à :

 La vengeance, un comportement humain ;

Domaine militaire 
Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Vengeance dont:
 HMS Vengeance (S31), un sous-marin britannique ;
 HMS Vengeance (1774), navire de ligne de la classe Royal Oak
 HMS Vengeance (1899), cuirassé de la classe Canopus
 ex HMS Vengeance (R71), porte-avions de la classe Colossus
 Vengeance, un mouvement de Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Vengeance : un bombardier en piqué américain de la Seconde Guerre mondiale.
 Opération Vengeance : opération spéciale américaine de la Seconde Guerre mondiale destinée à venger l'attaque de Pearl Harbor.

Sport 
 Vengeance, une manifestation en pay-per-view de catch professionnel tenue en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, et 2011.

Œuvres

Roman 

 Vengeance, un roman de Dan Simmons paru en 2001.
 Vengeance, une série de romans historiques d'Hervé Gagnon, parue en 2013.

Album 

 Vengeance, un album de Benjamin Biolay ;
 Vengeance, un album de New Model Army.

Série télévisée 

 Vengeance, titre francisé de la série télévisée américaine Revenge ;
 Vengeance, un épisode du feuilleton télévisé Prison Break.
 Vengeance, un épisode de la série télévisée Melrose Place.

Cinéma 

 Vengeance, film muet américain de Lorimer Johnston, sorti en 1913 ;
 Vengeance, film américain réalisé par Edwin Carewe et sorti en 1928 ;
 Vengeance, film soviétique de 1967 ;
 Vengeance, film hong-kongais de Chang Cheh, sorti en 1970 ;
 Vengeance, film américano-philippin de Cirio H. Santiago, sorti en 1985 ;
 Vengeance, film américain de Tony Scott, sorti en 1990 ;
 Vengeance, film franco-hong-kongais de Johnnie To, sorti en 2009 ;
 Vengeance, film américain de Johnny Martin, sorti en 2017 ;
 Vengeance, film d'horreur américain réalisé par B. J. Novak, et dont la sortie est prévue en 2021.

Homonymie de titre